Гусаренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гусаренко, Виктор Степанович (род. 1958) — советский и российский спортсмен, заслуженный тренер Российской Федерации.
 Гусаренко, Георгий Агеевич (род. 1937) — советский и латвийский футболист, тренер.
 См. также 
 Гусаренка — река в России, протекает в Московской области.